Lars Broman och liknande namn kan avse:

 Lars Broman (ämbetsman) (1615–1669), svensk ämbetsman
 Lars Peter Broman (präst) (1833–1913), svensk präst
 Lars Broman (fysiker) (född 1940), svensk fysiker